Sulzheim ist der Name folgender Orte:

 Sulzheim (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Sulzheim (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz